Jorge Ruiz peut désigner :
 Jorge Ruiz (1924-2012), un réalisateur bolivien ;
 Jorge Ruiz (né en 1958), un joueur puis entraineur argentin de hockey sur gazon.
 Jorge Armando Ruiz Fajardo, un athlète colombien.